Das ITF Future Nord 2018 war ein kombiniertes Herren- und Damen-Tennisturnier, das vom 19. bis 24. Juni auf der Anlage des TC (Tennisclub) an der Schirnau in Kaltenkirchen stattfand. Als Herrenturnier war es Teil der ITF Future Tour 2018 und als Damenturnier Teil des ITF Women’s Circuit 2018. Beide Turnierteile waren mit jeweils 15.000 $ Preisgeld ausgestattet. Der Turnierdirektor war Björn Kroll.

Teilnehmerfelder 
In den Einzeln trat jeweils ein 32er-Feld an. Davon wurden 20 Plätze auf Grund der Weltranglistenpositionen vergeben. Weitere acht Plätze wurden in einem Qualifikationsturnier ausgespielt, das vom 16. bis 18. Juni ebenfalls in Kaltenkirchen stattfand.

Die restlichen vier Plätze wurden als Wildcards vergeben. Für zwei dieser Plätze gab es ein spezielles Wildcard-Turnier, das am 12. und 13. Juni auf der Anlage des THC von Horn und Hamm ausgetragen wurde. Bei den Herren sicherten sich diese Jesper Tull Freimuth (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) und Leonard von Hindte (TC Rot-Weiß Wahlstedt), und bei den Damen Juliane Triebe (Berliner SV 1892) und Janna Hildebrand (THC von Horn und Hamm), die vom Verzicht ihrer Klubkameradin Maike Zeppernick profitierte. Jeweils eine weitere Wildcard wurde vom schleswig-holsteinischen Tennisverband vergeben. Diese gingen an Niklas Guttau (NTSV Strand 08) und an Anna Klasen (TC Rot-Weiß Wahlstedt). Die vierte Wildcard wurde vom DTB vergeben und ging an Tillmann Erdbories (Oldenburger TeV) bzw. an Marie-Charlot Lonnemann (DTV Hannover).

Im Doppel trat jeweils ein 16er Feld an, wobei bei den Herren das Teilnehmerfeld mit drei Wildcards aufgefüllt wurde.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Bei den Herren waren 15.000 $ zu verteilen, während bei den Damen von dem Preisgeld von 15.000 $ für die medizinische Erstversorgung durch den Primary Health Care Provider 300 $ abgezogen wurden.

Herren

Damen

Ergebnisse

Herren

Einzel

Setzliste

Turnierplan 

Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Damen

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Turniers

Einzelnachweise 

2018
ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Kaltenkirchen